Rosja
 Tawriczanka – wieś w Rosji, w rejonie alszejewskim
 Tawriczanka – wieś Rosji, w rejonie dawlekanowskim
 Tawriczanka – osada w Rosji, w kraju nadmorskim
 Tawriczanka – osada rolnicza w Rosji, w obwodzie rostowskim

Ukraina
 Tawriczanka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim